Dean se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bashford Dean
 Richard Dean